Thomas Hart Benton (1782–1858) amerikai szenátor Missouri államból
Thomas Hart Benton (1889–1975) amerikai festőművész, tanár